Antrodiella is een geslacht in de familie Steccherinaceae. De typesoort is het wit dwergelfenbankje (Antrodiella semisupina).

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 63 soorten (maart 2022):

Steccherinaceae
Schimmelgeslacht